Galateia — ninfa da mitologia grega
 Galatea  — estação do Metro de Catânia
 74 Galatea — asteroide
 Tanysiptera galatea —  ave da família Alcedinidae

Desambiguação